Příjmení Payne nosí více osobností:

 Alexander Payne (* 1961) – americký filmový režisér a scenárista 
 Bill Payne (* 1949) – americký rockový klávesista a zpěvák 
 C. D. Payne (* 1949) – americký spisovatel a humorista
 Cecil Payne (1922–2007) – americký jazzový saxofonista
 Cecilia Payne-Gaposchkinová (1900–1979) – americká astronomka
 Daniel Payne (zápasník) (* 1966) – kanadský zápasník
 David Payne – více osob
 Davey Payne (* 1944) – anglický saxofonista
 Dougie Payne (* 1972) – basový kytarista
 Howie Payne – britský zpěvák
 Jan Payne (* 1953) – český lékař
 Jiří Payne (* 1956) – český politik
 Jody Payne (1936–2013) – americký zpěvák a kytarista
 John Payne (* 1958) – britský hudebník, producent a skladatel
 Liam Payne (* 1993) – anglický zpěvák a skladatel
 Michael Gustavius Payne (* 1969) – velšský figurativní malíř
 Petr Pazdera Payne (* 1960) – český spisovatel, bratr Jiřího
 Petr Payne (1380–1456) – anglický teolog a reformátor 
 Sean Francis Caleb Payne (* 1978) – britský bubeník 

jiný význam
 Max Payne – fiktivní postava ze stejnojmenné počítačové hry

podobné
 Paine